7-й чемпионат России по хоккею с мячом состоялся с 17 ноября 1998 года по 12 марта 1999 года.

Участвовали 23 команды. Предварительный турнир по географическому принципу: Восточная и Западная группы, затем — плей-офф, начиная с 1/8 финала, серии стыковых матчей за 5, 7, 9, 11, 13, 15 места, турнир за 17—22 места. После групповых турниров команда «Заря» (Новосибирск) снялась с соревнований.
Из запланированных 322 матчей фактически сыграно 300 матчей. 14 матчей не состоялось из-за неявки гостей, отказа от участия в соревновании за 5—8 места команды «Волга» (Ульяновск), и снятия с соревнований за 17—23 места команды «Заря» (Новосибирск). В этих случаях командам «Волга» (Ульяновск) и «Заря» (Новосибирск) зачтены технические поражения, а их соперникам, соответственно технические победы. 8 матчей между командами СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) и «Строитель» (Сыктывкар) за 11—12 места и между командами «Динамо» (Москва) и «Сибсельмаш» (Новосибирск) за 15—16 места не проводились по взаимной договорённости команд, и их результаты не определены. Забито в общей сложности 2252 мяча.

Чемпионом России в четвёртый раз подряд стала команда «Водник» (Архангельск).

Предварительный этап 

В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

1. В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

2. Матчи «Сибскана» (Иркутск) − «Юность» (Омск) и СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) − «Юность» (Омск) не состоялись из-за неявки команды «Юность» (Омск) в Иркутск и Хабаровск. В обоих случаях комаде «Юность» (Омск) засчитано техническое поражение, а хозяевам поля, соответственно, технические победы.

Финальный этап

Плей-офф. 

<noinclude>

1. Выделены команды, победившие в парах.

2. Курсивом выделены команды, на чьих полях проводились первые матчи.

3. В верхних строчках показаны результаты домашних игр, а в нижних результаты игр в гостях.

 Игры 1/8 финала. 17 и 20 февраля.

 СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) − «Старт» (Нижний Новгород) 4:0; 2:9.
 «Агрохим» (Березники) − «Сибскана» (Иркутск) 3:3; 0:11.
 «Сибсельмаш» (Новосибирск) − «Водник» (Архангельск) 2:8; 4:9.
 «Ракета» (Казань) − «Кузбасс» (Кемерово) 7:2; 1:8.
 «Уральский трубник» (Первоуральск) − «Волга» (Ульяновск) 4:4; 2:4.
 «Строитель» (Сыктывкар) − СКА-«Зенит» (Екатеринбург) 2:1; 2:4.
 «Маяк» (Краснотурьинск) − «Родина» (Киров) 1:3; 3:5.
 «Динамо» (Москва) − «Енисей» (Красноярск) 1:4; 1:8.

 Игры 1/4 финала. 24 и 27 февраля.

 «Старт» (Нижний Новгород) − «Сибскана» (Иркутск) 4:0; 2:8.
 «Кузбасс» (Кемерово) — «Водник» (Архангельск) 3:7; 5:8.
 СКА-«Зенит» (Екатеринбург) − «Волга» (Ульяновск) 7:1; 1:6.
 «Родина» (Киров) − «Енисей» (Красноярск) 1:2; 0:2.

 Игры 1/2 финала. 2 и 5 марта. «Сибскана» (Иркутск) − «Водник» (Архангельск) 2:0; 1:10.
 СКА-«Зенит» (Екатеринбург) − «Енисей» (Красноярск) 5:5; 0:4.

 Финал. 8 и 11 марта. «Енисей» (Красноярск) − «Водник» (Архангельск) 5:3; 1:3.

 Матчи за 3-е место. 8 и 11 марта. СКА-«Зенит» (Екатеринбург) − «Сибскана» (Иркутск) 7:4; 1:7.

 Игры за 5—8 места 
</noinclude>

1. Выделены команды, победившие в парах.

2. Курсивом выделены команды, на чьих полях проводились первые матчи.

3. В верхних строчках показаны результаты домашних игр, а в нижних результаты игр в гостях.

 Игры 1/2 финала для команд, разыгрывающих места с 5 по 8. 2 и 5 марта.

 «Кузбасс» (Кемерово) − «Старт» (Нижний Новгород) 7:1; 1:6.
 «Родина» (Киров) − «Волга» (Ульяновск) +:−; +:−. (Команда «Волга» (Ульяновск) не явилась на матч в Киров, и во всех матчах плей-офф ей засчитаны поражения).

 Матчи за 5—6 места. 8 и 11 марта.

 «Родина» (Киров) − «Кузбасс» (Кемерово) 3:5; 3:2.

 Матч за 7—8 места. 8 и 11 марта.

 «Старт» (Нижний Новгород) − «Волга» (Ульяновск) +:−; +:−.

Стыковые игры за 9—16 места 

1. В верхних строках таблицы приведены результаты домашних матчей, а в нижних — результаты игр на выезде.

2. Стыковые игры за 11—12 места между командами СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) и «Строитель» (Сыктывкар) и за 15—16 места между командами «Динамо» (Москва) и «Сибсельмаш» (Новосибирск) не проводились по взаимной договорённости команд. По лучшим показателям 11-е место присуждено команде СКА-«Нефтяник» (Хабаровск), а 15-е место команде «Динамо» (Москва).

Финал за 17—23 места 

1. Команда «Зоркий» (Красногорск) не прибыла на матчи в Омск и Абакан, за что ей засчитаны технические поражения, а командам «Юность» (Омск) и «Саяны» (Абакан), соответственно, технические победы.

2. Команда «Заря» (Новосибирск) после предварительного этапа снялась с соревнований, и в финале за 17—23 места во всех играх ей засчитаны технические поражения, а её соперникам, соответственно, технические победы.

3. Команда «Север» (Северодвинск) заняла место выше команды «Зоркий» (Красногорск) и «Локомотив» (Оренбург), а команда «Зоркий» (Красногорск) заняла место выше команды «Локомотив» (Оренбург) по результатам игр между собой на предварительном этапе.

4. В финальном турнире за 17—23 места командам засчитывались очки, набранные ими на предварительном этапе в играх между собой.

Сводная таблица чемпионата

Составы команд и статистика игроков 

Чемпионы России
 1. «Водник» (Архангельск) (21 игрок): Владимир Петухов (12; −28), Ильяс Хандаев (19; −35) — Андрей Золотарёв (27; 0), Олег Хайдаров (29; 0), Денис Варлачёв (10; 1), Павел Гаврилов (27; 4), Игорь Коняхин (28; 7), Александр Кротов (29; 5), Юрий Лахонин (11; 2), Олег Незнамов (30; 9), Юрий Погребной (27; 7), Дмитрий Савельев (12; 4), Эдуард Трифонов  (28; 17), Александр Тюкавин (29; 25), Денис Шумов (18; 5), Николай Ярович (28; 9), Олег Батов (29; 4), Игорь Гапанович (28; 42), Сергей Конаков (25; 22), Андрей Стук (30; 49). В составе команды также выступал Алексей Белов (6; 1).

Серебряные призёры
 2. «Енисей» (Красноярск) (19 игроков): Андрей Баландин (25; −40), Косынчук Александр (9; −15) — Андрей Веселов (28; 0), Михаил Добрынин (28; 0), Артём Иванов (27; 0), Антон Савлук (19; 0), Алексей Щеглов (28; 17), Виталий Ануфриенко (28; 17), Сергей Бурлаков (28; 3), Николай Кадакин (22; 5), Вячеслав Морзовик (28; 12), Юрий Першин (28; 0), Денис Рябчевский (28; 4), Евгений Швецов (26; 6), Дмитрий Щетинин (26; 1), Евгений Колосов (28; 12), Сергей Ломанов-мл. (27; 28), Иван Максимов (28; 30). В составе команды также выступал Вадим Стасенко (1; 0; 0).

Бронзовые призёры
 3. «Сибскана» (Иркутск) (20 игроков): Алексей Баженов (18; −43), Сергей Речкин (16; −40) — Василий Донских (27; 0), Виктор Захаров (26; 2), Василий Карелин (27; 0), Роман Разумов (19; 12), Алексей Терентьев (27; 2), Евгений Ерахтин (27; 10), Андрей Ковалёв (15; 1), Василий Никитин (26; 4), Дмитрий Соколов (26; 1), Александр Труфанов (26; 0), Александр Шишкин (27; 16), Михаил Бральгин (27; 10), Игорь Волгунцев (16; 3), Евгений Гришин (22; 17), Сергей Домышев (23; 11), Валерий Савин (25; 22). В составе команды также выступали Роман Ташкинов (5; 0; 0), Сергей Юсупов (10; 0; 0).

 4. «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) (18 игроков): Алексей Негрун (23; −63), Алексей Пономарёв (8; −25) — Александр Братцев (28; 18), Александр Грехов (27; 3), Леонид Жаров (28; 14), Алексей Жеребков (27; 1), Вячеслав Мамочкин (28; 12), Андрей Наумов (14; 0), Юрий Никульшин (12; 6), Олег Полев (27; 5), Константин Савченко (27; 1), Андрей Санников (28; 0), Игорь Стафеев (28; 4), Сергей Топычканов (28; 0), Евгений Хвалько (28; 13), Максим Чермных (28; 23), Олег Чернов (28; 17). В команде также выступал Евгений Саламатов (4; 0).

 5. «Кузбасс» (Кемерово) (19 игроков): Дмитрий Атапин (7; −29), Вячеслав Стародид (21; −55) — Владимир Баздырев (27; 0), Сергей Бессонов (27; 18), Сергей Большаков (28; 0), Юрий Витухин (25; 27), Юрий Волков (19; 5), Вадим Губарев (25; 7), Дмитрий Константинов (19; 0), Виталий Кухтинов (17; 3), Сергей Кухтинов (25; 0), Алексей Мясоедов  (28; 7), Юрий Никитин (27; 0), Евгений Смолянинов (26; 0), Марат Сыраев (22; 0), Сергей Тарасов (28; 20), Алексей Федосов (28; 4), Андрей Юрин (28; 4), Михаил Юрьев (18; 13).

 6. «Родина» (Киров) (21 игрок): Денис Половников (28; -55), Андрей Слобожанинов (1; -2) — Сергей Агалаков (26; 2), Роман Бояринцев (17; 0), Вячеслав Бронников (28; 16), Дмитрий Евтюшин (28; 2), Игорь Загоскин (26; 6), Андрей Мороков (28; 22), Эдуард Патрушев (28; 24), Евгений Перевощиков (27; 3), Константин Поскрёбышев (26; 0), Александр Симонов (21; 0), Денис Слаутин (19; 2), Сергей Александрович Фоминых (28; 7), Дмитрий Черепанов (28; 1), Сергей Шабуров (28; 14). В команде также выступали Александр Дудин (6; 0), Павел Курочкин (10; 0), Алексей Ланских (8; 1), Михаил Мохов (6; 0), Андрей Хлюпин (1; 0).

 7. «Старт» (Нижний Новгород) (22 игрока): Александр Евтин (10; −9), Вячеслав Рябов (24; −75) — Игорь Агапов (28; 18), Андрей Бегунов (28; 16), Александр Вихарев (18; 2), Константин Клековкин (28; 2), Вадим Морозов (28; 46), Владислав Новожилов (28; 4), Сергей Покидов (27; 33), Эдуард Саксонов (27; 1), Александр Сергеев (28; 17), Александр Силаев (27; 0), Феликс Тарасов (27; 0), Дмитрий Чекулаев (27; 1), Игорь Чиликин (24; 1), Олег Чубинский (24; 1), Олег Шестеров (28; 0), Павел Широков (16; 1), Михаил Щитов (27; 9). В составе команды также выступали Николай Коновалов (1; 0; 0), Андрей Черкасов (9; 1) и вратарь Сергей Губанков (1; −1).

 8. «Волга» (Ульяновск) (23 игрока): Олег Шубин (5; −7), Владимир Щепалин (24; −57) — Сергей Барбунов (15; 6), Александр Баршев (23; 1), Игорь Бойцов (17; 7), Сергей Евдокимов (26; 3), Игорь Князев (26; 0), Дмитрий Юрьевич Козлов (26; 5), Евгений Конюхов (16; 0), Андрей Котачёв (26; 16), Валерий Люлюмов (21; 2), Виталий Макаров (23; 17), Дмитрий Маланин (25; 10), Андрей Рушкин (25; 9), Алексей Самойлов (26; 22), Николай Синьков (26; 0), Игорь Уфандеев (15; 1), Дмитрий Филимонов (26; 9). В команде также выступали Барис Вавилов (2; 0), Андрей Кабанов (9; 0), Тимофей Кудрявцев (3; 0), Сергей Курмей (1; 0), Вадим Сёмкин (6; 0).

 9. «Ракета» (Казань) (21 игрок): Владислав Нужный (21; −53), Максим Юмин (12; −26) — Алексей Амбурцев (26; 0), Андрей Афанасьев (28; 15), Андрей Балыкмн (25; 0), Константин Горностаев (27; 2), Алексей Загарских (28; 25), Андрей Илюхин (25; 2), Юрий Князев (25; 0), Игорь Коноплёв (24; 4), Алексей Кузнецов (28; 0), Логинов Юрий (23; 21), Вадим Мокин (26; 0), Александр Патяшин (28; 19), Валерий Савичев (28; 4), Иван Угрюмов (25; 20), Сергей Харитонов (24; 16), Сергей Чернецкий (18; 2), Юрий Шалкин (18; 0). В команде также выступали Сергей Наумов (11; 0) и Сергей Уваров (4; 0).

 10. «Маяк» (Краснотурьинск) (20 игроков): Валерий Загребельный (14; −52), Кирилл Хвалько  (12; −46) — Павел Екимов (26; 0), Евгений Иванушкин (26; 27), Сергей Ирисов (22; 15), Олег Кулаев (26; 12), Максим Легаев (26; 19), Виктор Нуждин (22; 3), Владислав Самородов (26; 0), Игорь Смуров (26; 1), Юрий Германович Соколов (26; 4), Владимир Третьяков (24; 2), Олег Чикайда (21; 8). В команде также выступали Юрий Вальтер (11; 2), Антон Дерябин (9; 0), Михаил Дунаев (10; 0), Денис Иванушкин (2; 0), Сергей Махнач (3; 1), Анатолий Орлов (9; 2) и Константин Пепеляев (4; 0).

 11. СКА-«Нефтяник» (Хабаровск) (20 игроков): Олег Андрющенко (4; −7), Сергей Бурдюхов (3; −9), Владимир Шестаков (17; −56) — Александр Волков (21; 0), Алексей Голитаров (18; 3), Константин Ерёменко (18; 3), Фёдор Захаров (20; 6), Алексей Кульков (21; 2), Игорь Осипов (21; 4), Дмитрий Попов (21; 7), Александр Прасолов (20; 7), Виталий Скопинцев (20; 20), Александр Сташко (17; 4), Евгений Стеблецов (15; 9), Руслан Шувалов (21; 9). В команде также выступали Вячеслав Братченко (13; 0), Сергей Бурмистров (1; 0), Виктор Ковалёв (1; 0), Евгений Лесников (5; 0), Дмитрий Ушаков (6; 0).

 12. «Строитель» (Сыктывкар) (20 игроков): Николай Зыкин (24; −71) — Роман Васильев (13; 1), Андрей Гресь (22; 2), Сергей Дёмин (24; 0), Алексей Другов (24; 20), Руслан Исаев (24; 26), Владимир Кузьмин (24; 1), Вячеслав Леготин (24; 8), Александр Мальцев (24; 3), Руслан Нейфельд (15; 0), Андрей Сюткин (23; 3), Алексей Устюжанин (23; 13), Сергей Хрящёв (23; 2), Михаил Цывунин (20; 1). В команде также выступали Игорь Коданёв (11; 0), Сергей Козлов (1; 0), Владимир Марков (10; 0), Алексей Напалков (2; 0), Денис Олейник (1; 0) и Алексей Чухломин (1; 0).

 13. «Уральский трубник» (Первоуральск) (21 игрок): Сергей Сотин (25; −86) — Вячеслав Алимов (26; 0), Александр Ваганов (26; 32), Сергей Васильев (24; 0), Евгений Великанов (25; 2), Станислав Вяткин (20; 3), Олег Золотов (25; 4), Олег Ислентьев (24; 0), Владимир Кирьянов (17; 0), Андрей Кислов (24; 3), Юрий Комнацкий (21; 20), Валерий Куманяев (26; 17), Вячеслав Смирнов (25; 0), Михаил Танков (26; 6), Олег Тимонин (14; 0), Михаил Шолохов (20; 2). В команде также выступали Дмитрий Разуваев (9; 1), Иван Рябков (2; 0), Олег Хлопунов (4; 0), Павел Чучалин (6; 0) и вратарь Антон Мокеев (2; −5).

 14. «Агрохим» (Березники) (19 игроков): Андрей Анисимов (19; −73), Олег Крутихин (10; −39) — Владислав Бабин (27; 0), Виталий Грачёв (28; 2), Сергей Гуторов (28; 0), Алексей Иванчук (27; 0), Михаил Калтыга (28; 5), Дмитрий В. Козлов (25; 17), Сергей Коневецких (28; 0), Алексей Крашенинников (26; 0), Андрей Макуненков (26; 17), Александр Пахомов (28; 3), Юрий Токаев (27; 0), Алексей Фошин (28; 30), Олег Шарков (26; 3), Александр Шмидт (27; 5). В команде также выступали Алексей Кузьмин (11; 2), Сергей Пеньков (4; 0) и Олег Плещеев (4; 0).

 15. «Динамо» (Москва) (18 игроков): Константин Кравец (9; −41), Всеволод Харчев (20; −90) — Александр Берёзин (24; 12), Андрей Дзевялтовский (21; 1), Анатолий Еленский (24; 9), Анатолий Ефремов (23; 1), Денис Иевлев (24; 7), Николай Иевлев (20; 0), Максим Кузнецов (21; 0), Вячеслав Манкос (24; 32), Александр Михалёв (23; 7), Сергей Панфёров (24; 2), Андрей Плавунов (24; 3), Сергей Селевёрстов (21; 1), Виталий Соболев (24; 1), Роман Спиридонов (11; 1). В команде также выступали Александр Опарин (7; 0 и Гордей Шмик (3; 0).

 16. «Сибсельмаш» (Новосибирск) (22 игрока): Олег Пшеничный (21; −100) — Игорь Войтович (22; 5), Александр Воронковский (18; 0), Владислав Дегальцев (20; 0), Игорь Казарин (22; 19), Сергей Каргаполов (21; 0), Александр Ким (21; 0), Михаил Клянин (22; 6), Евгений Кукс (17; 10), Александр Михеев (21; 0), Сергей Рогулёв (22; 4), Сергей Таранов  (18; 23), Денис Царев (18; 0), Дмитрий Чуркин (22; 3), Александр Шершнёв (18; 0). В команде также выступали Сергей Викторович Васильев (11; 1), Александр Горский (3; 0), Дмитрий Колесников (1; 0), Андрей Кузнецов (8; 0), Павел Рязанцев (1; 0), Андрей Филиппов (11; 0) и вратарь Эдуард Вормсбехер (2; −7).

 17. «Юность» (Омск) (19 игроков): Александр Лапотко  (25; −85) — Сергей Артёменко (25; 3), Максим Блем (25; 1), Евгений Евстигнев (25; 12), Вячеслав Затыкин (25; 8), Дмитрий Карпенко (25; 0), Дмитрий Лапковский (14; 0), Вадим Поркулевич (22; 2), Сергей Поркулевич (25; 6), Михаил Разумовский (24; 4), Евгений Свирков (22; 12), Евгений Суковин (25; 17), Василий Харченко (20; 2), Константин Хорошилов (25; 5), Алексей Шевченко (25; 7), Евгений Яковлев (24; 1). В команде также выступали Ринат Габдульманов (5; 0), Евгений Демьянов (1, 0) и вратарь Максим Казанцев (5; −6).

 18. «Саяны» (Абакан) (23 игрока): Дмитрий Вилкин (19; −84), Игорь Лопухин (16; −84) — Михаил Афоничев (26; 2), Игорь Вершинин (27; 6), Сергей Дубинин (26; 0), Андрей Калинин (22; 14), Алексей Клименко (25; 2), Виталий Кондаков (26; 0), Олег Крутиков (21; 0), Иван Кунстман (22; 10), Виталий Лабун (25; 0), Юрий Помазан (17, 3), Игорь Савенков (17; 3), Юрий Геннадьевич Соколов (27; 13), Анатолий Суздалев (23; 17), Юрий Тимофеев (26; 1), Сергей Фоменко (27; 30). В команде также выступали Дмитрий Бутаков (5; 0;), Евгений Калинкин (8; 2), Сергей Козыренко (1; 0), Андрей Пескишев (9; 0), Евгений Ткачук (1; 0) и Сергей Уланов (6; 4).

 19. «Север» (Северодвинск) (21 игрок): Анатолий Корюков (6; −31), Михаил Лебедев (6; −29), Александр Степанов (21; −94) — Михаил Жмуцкий (23; 1), Алексей Захаров (26; 0), Илья Калинин (16; 0), Николай Кулагин (26; 12), Антон Левченко (25; 4), Георгий Лисин (24; 0), Валерий Проурзин (26; 11), Александр Романюк (25; 5), Сергей Росляков (18; 0), Олег Сауков (23; 1), Дмитрий Сухондяевский (26; 20), Сергей Фирсов (22; 18), Евгений Шихирин (26; 1), Алексей Шишкин (20; 0. В команде также выступали Василий Глебов (11; 0), Александр Клыпин (7; 0), Денис Стрижов (4; 0) и Сергей Щукин (2; 0).

 20. «Зоркий» (Красногорск) (20 игроков): Виктор Гамаюнов (18; −82), Александр Господчиков (6; −28) — Андрей Блынский (24; 13), Сергей Веснин (21; 2), Роман Горелов (24; 0), Сергей Гусев (24; 5), Александр Епифанов (15; 1), Дмитрий Ефанов (14; 8), Александр Илларионов (23; 12), Максим Кошелев (23; 10), Павел Реботунов (19; 0), Дмитрий Солодов (24; 16), Олег Тюкавин (24; 0), Дмитрий Шеховцов (24; 11). В команде также выступали Сергей Новиков (5; 0), Алексей Усьянцев (8; 0), Максим Фасхутдинов (11; 0, Раиль Фасхутдинов (8; 0), Алексей Чугунов (11; 0) и вратарь Юрий Букалкин (1; −14).

 21. «Локомотив» (Оренбург) (21 игрок): Алексей Лукин (15; −84), Юрий Сотников (12; −51) — Вадим Горшунов (20; 2), Владимир Еремеев (26; 2), Станислав Иванов (18; 0), Олег Кукушкин (20; 10), Рим Нурутдинов (19; 11), Павел Окороков (20; 2), Виталий Пахомов (23; 0), Вячеслав Платонов (16; 1), Владимир Стеклов (26; 5), Рамис Хабибуллин (26; 16), Олег Хованский (26; 0), Евгений Хомяков (19; 1), Дмитрий Чулочников (25; 2), Шамиль Шагеев (26; 9), Сергей Юрченко (25; 0). В команде также выступали Игорь Воронцов (11; 1), Александр Мутовкин (12; 0), Олег Немов (2; 0) и Сергей Саушкин (10; 1).

 22. «Знамя» (Воткинск) (23 игрока): Владимир Ветошкин (9; −49), Дмитрий Сергеев (22; −115) — Александр Астапов (26; 13), Леонид Ашихмин (25; 5), Эдуард Будилов (18; 5), Игорь Бурилов (23; 0), Алексей Елькин (25; 2), Станислав Ермаков (16; 1), Вячеслав Жуйков (26; 19), Дмитрий Лопаткин (18; 0), Александр Любимов (22; 0), Сергей Мажарук (24; 0), Павел Наумов (17; 0), Владимир Нючев (19; 0), Денис Тихонов (25; 1), Андрей Фурин (26; 0), Михаил Фурин (25; 0), Андрей Черкасов (16; 12). В команде также выступали Владимир Киселёв (1; 0), Сергей Кондрашов (1; 1), В. Смирнов (12; 0), Сергей Уваров (11; 1) и Евгений Черепанов (9; 1).

 23. «Заря» (Новосибирск) (19 игроков): Андрей Блинов (19; −70) — Олег Агеев (20; 12)), Андрей Андреенко (19; 0), Алексей Бабушкин (20; 1), Юрий Бондаренко (12; 3), Вячеслав Варновский (20; 1), Андрей Васильев (20; 0), Александр Зимарев (19; 4), Дмитрий Коропоткин (19; 4), Александр Лопатин (12; 0), Алексей Петров (20; 0), Алексей Попов (20; 0), Евгений Свиридов (20; 10), Виталий Суходолец (20; 3), Сергей Ан. Фоминых (20; 2), Борис Целищев (20; 2). В команде также выступали Николай Грохов (10; 1), Денис Дёмин (7; 0) и вратарь Олег Синицын (2; −4).

Лучший бомбардир — Андрей Стук, «Водник» (Архангельск) — 49 мячей.

По итогам сезона определён список 22 лучших игроков.

Первая лига 

Соревнования прошли с 28 ноября 1998 по 14 марта 1999 года. 32 команды были разделены на пять групп.

Вторая лига 

Соревнования прошли с 6 декабря 1998 по 6 марта 1999 года.
На предварительном этапе 13 команд, разбитые на три группы, определили победителей. Турнир в 1 группе не состоялся, так как не прибыли представители Московской и Иркутской областей. Во 2 группе команды играли в два круга с разъездами, в 3 группе — в два круга в одном городе. 
Первая зона. (Бологое, Тверская область). Победитель — «Локомотив» (Бологое).
Вторая зона. Победитель — СУГРЭС (Среднеуральск).
Третья  зона. (Чита). Победитель — «Энергетик» (Чита).
В финальном турнире должны были играть победители групп, но СУГРЭС (Среднеуральск) в Бологое не прибыл.
В финальном турнире в двух матчах «Локомотив» (Бологое) выиграл у «Энергетика» (Чита):
«Локомотив» (Бологое) − «Энергетик» (Чита) 5:4; 5:1.
 «Локомотив» (Бологое) (18 игроков): А. Назаров — С. Брикалев (2; 3), А. Власов (2; 2), В. Крохта (2; 0), В. Марков (2; 0), А. Попов (2; 0), Д. Прокофьев (2; 0), И. Сладков (2; 4),  В. Степанов (2; 0), Р. Фомичев (2; 0), В. Цыганов (2; 1), М. Щипонников (2; 0). Главный тренер — Г. Н. Леонтьев.
 Право выступать в первой лиге завоевала команда «Локомотив» (Бологое). Дополнительно право выступать в первой лиге получили «Энергетик» (Чита) и «Металлург» (Нижний Тагил), не выступавший в финальном турнире.

1999
1999 год в хоккее с мячом
Чемпионаты России в 1999 году
Чемпионаты России в 1998 году
1998 год в хоккее с мячом